Центральний вокзал Амстердама () — будівля центрального залізничного вокзалу в столиці Нідерландів місті Амстердамі; яскрава історико-архітектурна пам'ятка кінця XIX століття (архітектор П. Кейперс).

Амстердамський Центральний вокзал відділяє місто від порту, а в самому місті було прокладено численні залізничні колії.

Це був перший вокзал у Нідерландах, спроектований відомим голландським архітектором Пітером Кейперсом — його будували у період між 1881 і 1889 роками під наглядом архітектора-проектанта за участю Адольфа Леонарда ван Гендта. Між тим, у 1885 році Кейперс також спроектував будівлю Державного музею в Амстердамі, яка зовні є схожою на Центральний вокзал.

Вокзал налічує 6 перонів і 15 залізничних колій. Будівля Центрального вокзалу Амстердама є еклектичною за архітектурою, вона тяжіє до історизму — зокрема, до готики.

Примітки 

Архітектура Амстердама
Транспорт Амстердама
Залізничні вокзали
Засновані в Нідерландах 1889
Залізничні станції та платформи, збудовані 1889
Залізничні станції Нідерландів